Renegade kan avse:

 Renegade (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Renegade (musikalbum) –  Hammerfalls tredje studioalbum, från 2000
 Renegade (Thin Lizzy-album) – elfte studioalbumet av det irländska rockbandet Thin Lizzy, utgivet 1981
 Renegade (låt av Styx)  – en rocklåt från 1979 av bandet Styx
 Command & Conquer: Renegade – en förstapersonsskjutare utvecklad av Westwood Studios
 Renegade (TV-spel) – ett arkad- och tv-spel från 1986
 Renegade Five – ett rockband från Karlstad
 Renegade Justice – engelsk titel på en amerikansk actionfilm från 2007, se Urban Justice

Se även
 Renegades